«Жирный город» (, другое название «Сытый город») — американская спортивная драма режиссёра Джона Хьюстона по одноимённому роману Леонарда Гарднера. Премьера фильма состоялась 26 июля 1972 года.

Сюжет 
История стареющего боксёра Талли, вынашивающего планы реванша, заранее обречённые на неудачу. Однажды он уже упустил свой шанс, но сейчас ему предоставляется ещё одна возможность вернуть себе утраченное чувство собственного достоинства. Талли становится наставником начинающего боксёра Эрни и, сам того не желая, его соперником на пути к успеху.

В ролях 

 Стейси Кич — Билли Талли
 Джефф Бриджес — Эрни Мангер
 Сьюзан Тайррелл — Ома
 Кэнди Кларк — Фэй
 Николас Коласанто — Рубен
 Арт Арагон — Бейб
 Кёртис Коукс — Эрл
 Сиксто Родригес — Люцеро
 Билли Уокер — Уэс
 Уэйн Маан — Бафорд
 Рубен Наварро — Фуэнтес

Съёмочная группа 

 Режиссёр-постановщик: Джон Хьюстон
 Сценарист: Леонард Гарднер
 Продюсеры: Рэй Старк, Джон Хьюстон
 Оператор: Конрад Холл
 Композиторы: Кеннет Холл, Марвин Хэмлиш
 Художник-постановщик: Ричард Силберт
 Художник по костюмам: Дороти Джикинс
 Гримёр: Джек Янг
 Монтажёр: Уолтер Томпсон
 Звукорежиссёры: Том Овертон, Артур Пьянтадози
 Спецэффекты: Пол Стюарт

Номинации и награды 
 1972 — номинация на премию Национального общества кинокритиков за лучшую женскую роль второго плана — Сьюзан Тайррелл (разделила награду с Айдой Лупино, «Младший Боннер», 1972)
 1972 — приз Канзасского кружка кинокритиков за лучшую мужскую роль — Стейси Кич (разделил награду с Марлоном Брандо, «Крёстный отец», 1972)
 1973 — номинация на премию «Оскар»за лучшую женскую роль второго плана — Сьюзан Тайррелл
 1973 — номинация на премию Сообщества кинокритиков Нью-Йорказа лучшую женскую роль второго плана — Сьюзан Тайррелл (разделила награду с Айдой Лупино, «Младший Боннер», 1972)
 1974 — фильм получил гран-при бельгийского Союза кинокритиков

Саундтрек 
 «Help Me Make It Through the Night» в исполнении Криса Кристофферсона
 «The Look of Love» Дасти Спрингфилд
 «If» группы Bread

См. также 
Рокки 5

Примечания

Ссылки

Рецензии 

 Review by J. HOBERMAN
 Review by Mike Hale
 Review by Roger Ebert
 Review by David Brook
 Escrito por Guzmán Urrero
 Fat City — Classic Movie Review 4145
 The downbeat sports drama is a marvelous understated character study of the marginalized leading desperate lives
 Review by Vince Leo
 Review by Walter Goodman
 «Fat City» Finds the Joy and Hurt in the Low Life
 Wild Animal
 Review by Jeffrey M. Anderson

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1972 года
Фильмы Джона Хьюстона
Фильмы-драмы США
Фильмы о боксе
Фильмы Columbia Pictures